Název Hradištko má více obcí:
 Hradištko (okres Nymburk) – obec v okrese Nymburk
 Hradištko (okres Praha-západ) – obec v okrese Praha-západ

Podobné názvy 
 Hradíšťko, část obce Žeretice v okrese Jičín
 Hradišťko – více sídel
 Hradisko – více sídel

Externí odkazy